Милорад Самарџић (Сарајево, 1928 — Београд, 11. јануар 1966) био је југословенски филмски и позоришни глумац.

Филмографија 
Глумац | 

Дугометражни филм | ТВ филм
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
!
!1950
!1960
!Укупно
|-
! style="text-align:left;" | Дугометражни филм
|3
|1
|4
|-
! style="text-align:left;" | ТВ филм
|1
|2
|3
|-
! style="text-align:left;" | Укупно
|4
|3
|7
|}

{| class="wikitable" style="text-align:left;"
|+Дугометражни филм
! style="width: 3em;" |
! style="width: 21em;" |Назив
! style="width: 16em;" |Улога
|-
! 1954
| Стојан Мутикаша
| Перо
|-
! 1957
| Зеница
| Радник у железари 2
|-
! 1957
| -{Вратићу се }-
| /
|-
! colspan = "3" style = "text-align:center;" |
1960-te ▲
|-
! 1961
| Први грађанин мале вароши
| Чика Јасен
|}

{| class="wikitable" style="text-align:left;"
|+ТВ филм
! style="width: 3em;" |
! style="width: 21em;" |Назив
|-
! 1958
| Мати
|-
! colspan = "3" style = "text-align:center;" |
1960-te ▲
|-
! 1964
| Пет вечери
|-
! 1965
| Суданија
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1928.
Умрли 1966.
Глумци из Сарајева
Српски глумци
Југословенски глумци
Српски глумци из Босне и Херцеговине